LTP Women’s Open 2021 – tenisowy turniej WTA kategorii WTA 125 w sezonie 2021 z cyklu LTP Women’s Open rozgrywany w dniach 26 lipca–1 sierpnia 2021 roku w Charleston na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 115 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia 
 
 

Turnieje tenisowe WTA 125
2021 w tenisie ziemnym
2021 w Stanach Zjednoczonych
Turnieje tenisowe w Stanach Zjednoczonych
Sport w Karolinie Południowej
Charleston (Karolina Południowa)